Ариранья-ду-Иваи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ивайпоран. Население составляет 2530 человек на 2006 год. Занимает площадь 240,625 км². Плотность населения — 10,5 чел./км².

Праздник города —  1 января.

История 
Город основан в 1997 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 27.880.107,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.356,65 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,688 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана